Фрэнк Уэйли (; 20 июля 1963) — американский актер.

Биография 
Фрэнк Уэйли родился 20 июля 1963 года в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Отец Роберт Уэйли старший, мать Жозефин. Имеет брата по имени Роберт и двух сестер. Учился в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани.

Карьера 
Дебютировал на сцене в Нью-Йорке в спектакле «Wild Tigers». С 1987 года начал сниматься на телевидении и в кино. Известен своими ролями в таких фильмах, как «The Doors» (1991), «Как сделать карьеру» (1991), «Криминальное чтиво» (1994), «Сломанная стрела» (1996), «Красный Дракон» (2002).

Личная жизнь 
Фрэнк Уэйли женился на Хизер Буча 5 мая 2001 года, у них родилось двое детей.

Фильмография

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Нью-Йорке
Актёры США